Englewood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Englewood (Alabama)
 Englewood (Colorado)
 Englewood (Florida)
 Englewood (Georgia)
 Englewood (Illinois), dazu siehe auch: Englewood Flyover.
 Englewood (Indiana)
 Englewood (Kalifornien)
 Englewood (Kansas)
 Englewood (Louisiana)
 Englewood (Massachusetts)
 Englewood (Missouri)
 Englewood (New Jersey)
 Englewood (Ohio)
 Englewood (Oregon)
 Englewood (Pennsylvania)
 Englewood (South Dakota)
 Englewood (Tennessee)
 Englewood (Wisconsin), im Columbia County

im NRHP gelistete Objekte:
 Englewood Historic District, in Toledo, Ohio, ID-Nr. 98000601